Colonia San Vicente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Vicente, Oaxaca, ort, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
 Colonia San Vicente, Puebla, ort, San Martín Texmelucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar